Aquesta entrada reuneix els personatges de Grand Theft Auto V, un videojoc de Rockstar Games i Rockstar North.

Protagonistes

Michael De Santa 
48 anys. Nacionalitat Estats Units . El seu nom real és Michael Townley, un notori atracador de bancs que actualment està "retirat", ja que està subjecte al programa de protecció de testimonis de la FIB (FBI del joc) després de negociar amb els federals que els permetrà enquadrar la seva antiga banda de lladres. El seu programa de protecció de testimonis no és com els altres, de fet, a Michael se li ha permès viure en una luxosa mansió a Rockford Hills (homòleg de la reial Beverly Hills). Per aconseguir-ho, Michael diposita regularment una certa quantitat de diners al compte de Dave Norton, un agent de la FIB. Michael va viure una vegada a North Yankton, un lloc no especificat amb mal temps i nevades que sembla estar a la frontera canadenca. Donada la seva infantesa difícil, va tenir molt poques oportunitats de treballar honestament, de manera que va començar una carrera de lladre convertint-se en bastant bo, fins al punt de inventar els seus robatoris i formar un autèntic equip, arribant a formar una forta amistat amb Trevor Philips. Un altre membre de l'equip era Bradley Snider, un atracador local. Després d’enamorar-se d’un stripper que després es va convertir en la seva dona, Michael fundarà una família casant-se i tenint dos fills; llavors decidirà acabar amb la vida d'un atracador per oferir-los una vida pacífica. Trairà els seus amics acordant amb la FIB la falsificació de la seva mort, però les coses no van tal com s’esperava: Brad és assassinat mentre Trevor aconsegueix escapar. Michael i la seva família es veuen obligats a amagar-se i s'incorporen a un programa informal de protecció de testimonis de la FIB, ja que les notícies informen que la mort de Michael i Brad estan empresonats; el cognom de Townleys es va canviar llavors per De Santa. Durant els primers dies de la seva estada a Los Santos, Michael comença a tenir un estil de vida sedentari i tranquil, cultivant la passió per les pel·lícules antigues i la passió pel golf i el tennis. Les constants disputes amb la seva dona i el comportament dels nens l’impulsaran a anar a un psicoanalista. Michael té l’hàbit de fumar, de fet serà possible veure’l fumant (sobretot cigars) durant el joc. Posteriorment, tornarà a l’acció després de diversos esdeveniments, en particular amb el coneixement de Franklin Clinton i l’inesperat retorn de Trevor, mentre es manté sota el programa de protecció de testimonis de la FIB i el control d’alguns agents corruptes pertanyents a aquesta agència: Steve Haines i Dave Norton (aquest últim és el mateix que el va posar al programa anys abans). Si el jugador tria el final B, Michael serà assassinat per Franklin, però Trevor no participarà en l'acte, a diferència de Michael, que en canvi ajudarà a Franklin si el jugador tria el final A. Si decidiu matar Michael, la lluita tindrà lloc a Palmer-Taylor electric on els dos protagonistes es perseguiran primer i acabaran lluitant entre ells a la part superior d’una torre de la fàbrica. Franklin guanyarà la lluita i empenyrà Michael fent que caigui però agafant-li la mà de totes maneres, probablement en un atac de pena. En aquest moment podeu triar si voleu deixar anar a Michael o ajudar-lo a aixecar-se, però malgrat això el seu destí està segellat, si intenteu salvar-lo llançarà un cap a Franklin, caient. Alternativament, Michael continuarà vivint a les finals A i C, on viurà la seva vida "retirant-se" després de l'últim gran cop a la UD. Serà contractat com a productor executiu de l'estudi de cinema de Solomon Richards, el director amb el qual va treballar durant el joc. Al final, A demostrarà ser força oportunista, sense respondre a les trucades de Franklin i negant que vulgui tenir relacions amb ell momentàniament mentre es troba amb ell al carrer. Durant el joc és possible que es quedi amb els altres protagonistes per anar a prendre una copa, jugar a dards, veure una pel·lícula, jugar a golf, jugar a tennis o anar al club de strip.

Trevor Philips 
48 anys. Nacionalitat Canadà . Es fa dir a si mateix com el millor amic de Michael, que el complau, tot i que en realitat el tem pel seu caràcter psicòtic i el titlla d '"un infern a la terra". De jove, Trevor tenia l’ambició de convertir-se en pilot militar de la Royal Canadian Air Force, però durant un control psicològic es va trobar que era mentalment inestable. Això es deu probablement a la seva infància difícil a causa del seu pare i mare abusius que treballaven de despulladora i, de tant en tant, de prostituta. Desmoralitzat, Trevor es va involucrar en l'anell de robatoris de Michael i gràcies al qual es va convertir, amb el pas del temps, en un dels elements bàsics del seu equip, juntament amb Bradley Snider. Trevor va decidir llavors agafar el camí del crim, desfent el seu difícil passat i convertint-se en addicte a l'alcohol i a les drogues (en particular la metanfetamina). Quan ell i el seu equip van ser emboscats per la FIB durant un robatori de bancs a la ciutat de Ludendörff a North Yankton el 2004, Trevor va escapar creient que els federals havien matat Michael i arrestat Brad. Després es va traslladar a Sandy Shores, al comtat de Blane, on va decidir dedicar-se al contraban d’armes i drogues, obrint una petita botiga de queviures on produïa secretament metanfetamina per a l'empresa que va fundar: Trevor Philips Enterprises (que, però, se sol anomenar també Incorporated) Trevor és sovint violent i nerviós fins i tot sense cap motiu, a més de ser molt commovedor. A diferència dels altres protagonistes de la sèrie, no es veu obligat a dur a terme accions criminals, però ho fa per elecció, de fet gaudeix matant i torturant persones, amb algun cas de violència i canibalisme. Això fa evident que Trevor té greus problemes psicològics i mentals, tot i que segueix sent un forat i intel·ligent fora de la llei, aconseguint preparar els seus plans amb astúcia. Volent robar totes les ofertes de drogues i armes al comtat, Trevor farà molts enemics, inclosos els Lost MC, Varrios los Aztecas, els germans O'Neil, Merryweather i molt més. Trevor viu en un tràiler ruïnós i ruïnós, on amaga els cossos de les seves víctimes. De la mateixa manera, quan s’instal·li a l’apartament net i hospitalari de Floyd Hebert, cosí del seu amic Wade, el convertirà ràpidament en un lloc trist on guarda armes, joguines sexuals, xeringues i alcohol. Aprèn les notícies d’un robatori en una joieria de Los Santos i, reconeixent una cita de Michael, descobreix que encara és viu (al contrari del que sempre pensava), decidint així anar darrere seu. Un cop trobi el seu amic, tornarà a formar equip amb ell fent diverses tasques per a la FIB, especialment robatoris, ja que l'agència necessita diners per vèncer a la IAA (barrejada entre la CIA i la NSA reals) en una investigació sobre terrorisme. Malgrat els diversos problemes que haurà d’afrontar, Trevor descobrirà la veritat sobre el que va passar a North Yankton i, a partir d’aquí, començarà a odiar Michael fins al punt de pensar en matar-lo, però sense tenir el coratge. Trevor també es convertirà en un bon amic de Franklin Clinton, a qui Michael va fer de mentor i que participarà en els seus robatoris en nom de la FIB i el darrer gran èxit a la Unió Dipòsit. Al final del joc, a l’opció A, Trevor mor i també és traït per Franklin, a qui els federats de la FIB van demanar que fes el gest, ja que Trevor sabia de la seva corrupció i el consideraven massa impredictible per mantenir-lo viu. Després d'una persecució, Franklin i Trevor arribaran a un lloc aïllat on Michael, que va arribar al lloc dels fets, atacarà un tanc de gasolina contra un tanc de gasolina. Trevor, greument ferit, surt del cotxe absorbint la gasolina que surt del tanc i Franklin el dispararà, prendrà foc i el matarà (Michael se’n farà càrrec si el jugador triga massa a fer-ho). A Franklin li agrada el gest, però Michael el convencerà que era el correcte, donat el tema il·limitat que tenien a les mans. A les finals B i C, Trevor continuarà vivint i, malgrat els enormes ingressos obtinguts de la UD, continuarà la seva vida com a criminal realitzant diverses activitats. Si voleu, podeu deixar sortir Trevor amb els altres protagonistes realitzant totes les activitats. Al llarg de la història, Trevor esdevindrà el propietari del club de strip.

Franklin Clinton 
25 anys. Nacionalitat Estats Units .
Un jove afroamericà i brutal, usuari habitual de marihuana, pertanyent a la banda de carrer de les famílies Chamberlain Hills. Nascut el 1988, va créixer sense conèixer mai al seu pare i amb una mare addicta a les drogues que va morir d’una sobredosi quan encara era molt petit. Així va ser confiat a la tieta Denise. Uns anys abans dels esdeveniments del joc, Franklin començarà a robar cotxes, fins i tot acabarà a la presó el 2008 [1]. Després d'un breu temps a la presó, sentint-se descuidat pels OG de Chamberlain Hills, juntament amb la seva millor amiga, Lamar Davis, va decidir crear un nou grup de famílies anomenat Gangsta Forums amb els dos al capdavant, i dels quals, tanmateix, també són els únics membres. Al no obtenir resultats satisfactoris, Franklin i Lamar decideixen llavors treballar al concessionari Premium Deluxe Motorsport, dirigit per un estafador armeni anomenat Simeon Yeterian, on s’encarreguen de la recuperació dels vehicles venuts els propietaris dels quals no han pagat les quotes. Un dia, Franklin serà enviat a robar el cotxe de Jimmy De Santa, el fill de Michael, i aquí coneixerà aquest darrer que el farà concessionari derrotant a Simeon. Michael es farà més tard amic de Franklin i gairebé una figura pare per a ell. Michael farà que Franklin participi en diversos robatoris que el convertiran en un criminal reeixit. Gràcies a Lester Crest, l'expert en informàtica que gestiona els atracaments del grup des de darrere de les escenes, Franklin anirà a viure a una mansió a Vinewood Hills, abandonant Forum Drive i la vida d’un gàngster al carrer. Franklin també coneixerà Trevor, tot i que sovint demostrarà que desconfia d’ell i, fins i tot, fins i tot el tem. Al final acorralat per la FIB i Devin Weston, serà Franklin qui haurà de decidir el destí dels dos amics. A la Final A, Franklin, després d’obeir la FIB i matar Trevor amb l’ajut de Michael, s’endurà la meitat dels diners que Trevor va guanyar durant el seu darrer atracament important al Dipòsit de la Unió, i els dos tornaran a la seva vida, com ho farà Michael. decidiu que ja no vol tenir res a veure amb Franklin. A la Final B, però, després d’obeir Devin Weston, Franklin haurà de tenir cura de Michael sol, ja que Trevor no es plantejarà enganyar un amic. A la final B, després de matar a Michael, Franklin decideix contactar amb Lamar dient-li que ha entès que és el seu únic amic de veritat, decidint tornar a la vida al carrer. Aleshores, Franklin obtindrà la meitat de la part dels diners de Michael amb el robatori de l’Union Depository, mentre que l’altra meitat anirà a parar a Trevor, que després de la mort del seu vell amic a mans de Franklin ja no voldrà tenir res a veure amb ell. En acabar amb C, Franklin, Michael i Trevor organitzen un pla amb el qual eliminaran a tots els seus enemics que per alguna raó els volien morts, inclosos Merryweather, Stretch, Steve Haines i Devin Weston. Més tard, Franklin, Michael i Trevor decideixen seguir sent amics entre ells però abandonar la vida criminal. És possible fer que Franklin surti amb un dels altres protagonistes i amb ell es poden fer totes les activitats excepte jugar a tennis.

els personatges principals

Amanda De Santa 
43 anys. Nacionalitat Estats Units . L'esposa de Michael, una bella dona als llocs elevats, estalviadora i amb passió per les compres, el tennis i el ioga, però amb un passat difícil, havent estat stripper durant diversos anys quan era més jove. Trevor li revelarà a Wade un fet que Michael sembla que no sap sobre Amanda, és a dir, que aparentment, durant el temps que va ser stripper, va poder guanyar més diners ocasionalment, sent també una prostituta, rebent el pagament de alguns clients rics per tenir , a més dels balls de falda, fins i tot de relacions sexuals. Va conèixer a Michael en un club de strip a North Yankton i, després de quedar-se embarassada de la seva primera filla, es van casar. No li agrada que Michael sigui un criminal i sovint el culpa durant les seves baralles, però mai es queixa dels diners que el seu marit li dona a través del seu "treball". Amanda també és una dona bastant tranquil·la, que té relacions extraconjugals freqüents amb molts homes, fins i tot amb el jardiner o professor de Jimmy, el seu fill, i fins i tot està inscrita en un lloc de cites. De fet, sovint és infidel amb Michael, fins i tot si repeteix diverses vegades que només va començar a enganyar-lo després d’haver-lo sorprès al llit amb un stripper. Amanda no perd mai l’oportunitat d’acusar-lo que va ser el primer a trair i, de fet, al principi del joc diran que estan separats a casa. A causa de les constants disputes entre ella i Michael, els seus fills han crescut mimats, grollers i lents. Al final del joc, decideix donar a Michael una altra oportunitat i els dos deixaran de trair-se i intentaran reconnectar entre ells i els seus fills. També confessarà els seus nombrosos assumptes extraconjugals durant el temps que van estar separats a casa amb Michael. És possible treure Michael amb Amanda, però només es pot anar a prendre una copa i jugar a tennis.

Jimmy De Santa 
20 anys. Nacionalitat Estats Units . James De Santa, conegut per tothom com Jimmy, és el segon fill de Michael. Jimmy encara té un caràcter bastant immadur. A diferència de la seva germana, Jimmy no surt de casa sovint, no té molts amics i és incapaç de sortir amb noies, és mandrós, tímid i també amb sobrepès. Es passa els dies menjant, fumant marihuana i sobretot jugant a videojocs en línia en lloc de buscar feina. Hi ha un ou de Pasqua que el concerneix: de vegades es pot trobar a casa dient que envia currículums a l’ordinador, mentre que en el seu lloc mira la pàgina Lifeinvader de Niko Bellic, el protagonista de GTA IV. Jimmy porta hip hop i li encanta el gènere de la música rap Gangsta. Fins i tot s’ha creat un nom per a si mateix "gangsta", també conegut com "Jizzle", tot i que el seu estil de vida mandrós i mimat fa que soni exactament al contrari d'un gàngster del carrer. És objectiu del seu pare, que sovint esborra les seves insatisfaccions fent servir Jimmy com a pretext per espantar-se, com quan trenca la televisió amb una cadira. Michael, però, no s’equivoca del tot a l’hora d’enganxar a Jimmy, ja que aquest últim sol tenir problemes com quan intenta vendre el vaixell del seu pare a criminals, sent enganyat i segrestat només per ser salvat per Michael i Franklin. A més, al seu pare també li agradaria que el seu fill fes un canvi en la seva vida, que fos menys sedentari i sobretot que comencés a buscar feina. Jimmy, en canvi, dona tota la culpa dels seus problemes a Michael que, segons ell, amb el seu estil de vida com a criminal irascible mai no li va donar un bon exemple i el va desanimar a buscar feina. A causa de l'absència d'amics, de vegades el mateix Michael surt amb Jimmy, sovint és possible veure'ls en bicicleta. Amb Michael, per tant, serà possible sortir amb Jimmy durant el partit. Jimmy també es farà amic de Franklin i sovint diu que considera Trevor com un oncle i, per tant, també podeu sortir amb ell amb els altres dos protagonistes i amb Michael. Igual que la seva germana Tracey, Jimmy es torna més madur al final del joc i començarà a comprometre’s a trobar feina, enviar currículums i fer entrevistes. Els tres protagonistes poden sortir amb Jimmy i poden fer totes les activitats excepte anar a beure i el club de strip. Només amb Franklin és possible fer aquestes activitats amb Jimmy.

Tracey De Santa 
22 anys. Nacionalitat Estats Units . Sovint anomenada Trace pel seu pare, és la filla gran de Michael i Amanda. Una noia bella i jove una mica massa "emancipada", amb addicció a l'alcohol i les drogues. Mai no perd l’oportunitat de dormir amb un home. Té l’ambició de participar a Fame or Shame (un talent show), però després que el seu pare, contràriament a aquesta ambició, ataqui el presentador Lazlow Johns, Tracey començarà a rodar vídeos amb càmeres web a Internet sota el sobrenom de Trecey Suxxx. Al final del joc, la prendrà el programa Fame or Shame en què participarà amb un èxit modest gràcies a la intimidació del seu pare cap a Lazlow. No obstant això, va ser eliminada a la final, ja que la seva cançó "Daddy Issues", dedicada a la problemàtica relació que manté amb Michael, no va complir l'aprovació dels jutges. No es porta bé amb que ningú de la seva família tingui gelosia de la seva mare que sovint dorm amb altres homes mentre ho prohibeix, sovint s’enfada amb el seu germà Jimmy, que enveja que la seva germana tingui molts amics, sovint ella. Tracey, sobretot, disputa amb el seu pare Michael, afirmant sovint que li ha arruïnat la vida, ja que al seu parer és un pare massa autoritari. Al final del joc, Tracey semblarà ser més madura i sensata i començarà a comportar-se millor envers la seva família, a més d'inscriure's a la universitat.

Lamar Davis 
26 anys. Nacionalitat Estats Units . El millor amic de Franklin, un afroamericà i un altre membre de les famílies de Chamberlain Hills. Juntament amb Franklin van crear el seu propi grup d’aquesta colla anomenada Gangsta Forums. Tanmateix, com el seu amic, intenta treure més profit de la vida treballant per al concessionari Simeon i robant cotxes amb l'esperança que algun dia estarà en bon estat i ja no els demanarà activitats il·legals. Quan els dos siguin acomiadats, Lamar preferirà mantenir-se fidel a la seva colla i la seva vida al carrer en lloc de seguir les petjades de Franklin, que es mourà cada cop més del gueto per pujar de nivell al món del crim convertint-se en un atracador de bancs. Restant com a gàngster de carrer i traficant de drogues, Lamar acabarà convertint-se en el súcub de Stretch, un OG o un membre gran de les famílies, que realment està en lliga amb els Ballas i per aquest motiu enganyarà diverses vegades Lamar, causant que tingui problemes. Al final, després de l’últim gran cop, Franklin el cridarà per sortir a compensar-se, reforçant encara més la ja fraterna amistat entre els dos. Lamar també es farà bon amic de Trevor, que Franklin li presentarà durant la missió "Safari al gueto". A més, Lamar té una forta atracció física per a la tia de Franklin: Denise. Podeu treure Franklin i Trevor amb Lamar i fer tot tipus d’activitats amb ell, excepte jugar a tennis.

Denise Clinton 
48 anys. Nacionalitat Estats Units . La germana de la mare de Franklin i, per tant, la seva tia. Una dona afroamericana de mitjana edat, coneguda per tenir relacions freqüents amb diversos homes, Denise demostra un comportament nimfòman. Mitjançant exercicis i màscares de bellesa aconsegueix mantenir-se en forma tant que també és atractiva per a Lamar, que té la meitat de la seva edat. Viu amb Franklin en una casa que la seva mare va deixar la meitat per a ella i la meitat per a Franklin Clinton, a Forum Drive. Ella s’esforça molt per fer-se insuportable cap a Franklin, amb l'esperança d’empènyer-lo a sortir de casa, però quan realment es mogui, es queixarà que l’ha deixat per viure al gueto per traslladar-se a una mansió. En venjança, Denise canviarà el pany de l'antiga casa Franklin i l'utilitzarà per dirigir "una escola per a les arts sexuals femenines". En una missió, es veu a Lamar sortint de casa seva, però mai no se sap si els dos van tenir una aventura, tot i que és més probable que només tinguessin relacions físiques.

Caràcters menors

Brad Snider 
38 anys (va morir el 2004). Nacionalitat Estats Units . Amic de Michael i Trevor, només apareix al pròleg on és assassinat per un franctirador disparat per l'agent de la FIB Dave Norton en l'últim robatori realitzat a North Yankton per la banda de Michael. Trevor creurà que el van detenir donat els falsos correus electrònics i cartes que Dave Norton i la FIB van enviar a Trevor. En realitat, després del seu assassinat, Brad va ser enterrat al cementiri de Ludendörff amb el nom de Michael Townley, que va entrar al programa de protecció de testimonis de la FIB. Finalment, Trevor descobrirà la veritat desenterrant-lo i trobant el seu cos. Segons Lester, Brad era un home dolent i mentalment inestable gairebé tan dolent com Trevor però molt menys fiable que ell, no tenia la mateixa intel·ligència que ell per complir els seus plans i les seves habilitats amb armes de foc, i per aquest motiu era no era un bon membre del seu equip i ell i Michael l'haurien abandonat amb gust, si no fos per la forta amistat entre Brad i Trevor. Segons Michael, Brad va ser la persona equivocada que va morir a North Yankton, ja que originalment Dave només havia de detenir Brad i matar a Trevor, ja que aquest era massa perillós i mai no seria capturat amb vida. De fet, al pròleg es pot veure que la bala de franctirador disparada per Dave anava dirigida a Trevor, però Brad va tenir la desgràcia de passar per davant mateix en aquell moment i va ser colpejat accidentalment en el qual Dave es va veure obligat a improvisar disparant a Michael també, perquè li permeti simular la seva mort amb l'esperança que Trevor també seria arrestat o assassinat per ajudar els seus amics.

Cheetah 
28 anys. Nacionalitat Estats Units . Cheetah és un stripper de Vanilla Unicorn. Té els cabells rossos lligats en una cua de cavall i porta un vestit d’escola. El seu vestit consta de talons alts, mitjons blancs fins al genoll amb tres ratlles blaves, una tanga vermella i un sostenidor negre i vermell. També té dos tatuatges. En un sol jugador, els jugadors mentre ballen el Private amb Cheetah han de tocar un botó i tocar els malucs de les dones per augmentar la barra I like, tan bon punt la barra I like estigui plena, Cheetah no dona el meu número i no dorm al voltant. A Grand Theft Auto V Online haureu de flirtejar amb el micròfon i tocar, tan aviat com la barra similar estigui plena i sortiu del ball privat i Cheetah donarà el número de telèfon al protagonista i podràs trucar gratuïtament a l’apartament Dansa privada encara que no els despulla. Comparteix el mateix model que Nikki, tot i que té cabells i vestits diferents, a més de ser més coqueta. A la versió original del joc, Cheetah portava una faldilla marró com es veu a les fotos. No obstant això, en la versió millorada del joc, la seva faldilla és substituïda per una tanga vermella. El número de telèfon de Cheetah és el 328-555-0167.

Nikki 
28 anys. Nacionalitat Estats Units . Nikki és un stripper de Vanilla Unicorn. La Nikki té els cabells negres curts i els tatuatges a la part baixa de l'esquena i la cama, amb botes de cuixa altes de color porpra. Porta un sostenidor negre amb ratlles vermelles i una tanga negra amb ratlles morades. Viu a l’avinguda Covenant de Davis. Si surts amb ella, portarà un sakko llarg i una samarreta. Els jugadors d’un sol jugador mentre ballen el Private amb Nikki han de tocar un botó i tocar els malucs de Nikki per augmentar la barra d’agrada, tan bon punt s’ompli el bar, Nikki sortirà amb el protagonista a fora del club de strip i anirà a casa seva al final donarà el número. Mentre estiguis a Grand Theft Auto V Online has de coquetejar amb el micròfon i tocar la culata del ballarí, un cop acabat el ball, Nikki us donarà el número de telèfon i també podeu trucar a un ball privat gratuït a la casa si no els despulles. Comparteix un model de personatge amb Cheetah. L’única diferència és el disseny de la roba, la pell i els cabells.

Fufu 
28 anys. Nacionalitat France . Fufu és un stripper de Vanilla Unicorn. Té els cabells rossos i la seva roba interior negra consisteix en un sostenidor i una tanga, tot adornat amb cintes de llaç, i porta un llaç al coll. En un sol jugador, els jugadors mentre ballen el Privat amb Fufu han de tocar un botó i tocar els malucs de les dones per pujar la barra que m’agrada, tan bon punt la barra que m’agrada estigui plena, Fufu no dona el meu número i no dorm al voltant. A Grand Theft Auto V Online hauràs de flirtejar amb el micròfon i tocar, tan aviat com la barra similar s’ompli i surti del ball privat i Fufu donarà el número de telèfon al protagonista i podràs trucar gratuïtament a l’apartament Dansa privada encara que no els despulla. Abans dels recents pegats en línia, Fufu portava la mateixa roba interior que Chastity. Comparteix un model de personatge amb Chastity, les diferències són els estils de roba i el color del cabell. El seu número de telèfon és el 346-555-0186.

Chasity 
28 anys.nacionalitat Estats Units . Chastity és un stripper de Vanilla Unicorn. Porta una cotilla negre i vermella, una tanga negra, mitges de puntes negres, talons alts, un collaret i té els cabells negres. En un sol jugador, els jugadors mentre ballen el Privat amb Chastity han de tocar un botó i tocar els malucs de les dones per pujar la barra que m’agrada, tan bon punt la barra que m’agrada estigui plena, Chastity no dona el meu número i no dorm al voltant. A Grand Theft Auto V Online hauràs de flirtejar amb el micròfon i tocar, tan aviat com la barra similar s’ompli i surti del ball privat i Chastity donarà el número de telèfon al protagonista i podràs trucar gratuïtament a l’apartament Dansa privada encara que no els despulla. Mentre ballava a Chastity, de vegades assenyala que: Odia despullar-se, però prefereix despullar-se de ser trencat. Era rossa i aquestes rosses són estúpides. Es va pintar els cabells foscos. Comparteix un model de personatge amb Fufu, les diferències són els estils de roba i el color del cabell. El número de telèfon de Chastity és el 611-555-0163.

Infernus 
Grand Theft Auto
Llistes de personatges de ficció